Il doppio del torneo di tennis ATP Buzios 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Javier Frana e Leonardo Lavalle 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (semifinali)

 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (finale)
 Christian Miniussi /  Javier Sánchez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buzios 1991
ATP Tour 1991